Koungoulou peut désigner :
 Koungoulou, un village du Cameroun dans la commune de Bengbis (Région du Sud) ;
 Koungoulou, un village du Cameroun dans la commune de Mengong (Région du Sud) ;
 Koungoulou, un village du Cameroun dans la commune de Mintom (Région du Sud) ;
 Koungoulou, un village du Cameroun dans la commune de Somalomo (Région de l'Est) ;
 Koungoulou, un village du Cameroun dans la commune de Messok (Région de l'Est).